Breznik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Breznik, kommun, Pernik, 
 Breznik (ort), Pernik, Obsjtina Breznik,

Tjeckien 

 Březník (ort), Vysočina, 
 Březník (berg), Plzeň, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar